

Геркімер — місто, штат Нью-Йорк
 Геркімер — селище, штат Нью-Йорк